Parfitt ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Parfitt (* 1974), kanadischer Ruderer
 Bruce Dale Parfitt (1952–2009), US-amerikanischer Botaniker
 David Parfitt (* 1958), britischer Filmproduzent
 Harold Parfitt (1921–2006), US-amerikanischer Gouverneur der Panamakanalzone
 Judy Parfitt (* 1935), britische Schauspielerin
 Rick Parfitt (1948–2016), Sänger und Gitarrist der Rockgruppe Status Quo
 Tom Parfitt (Bischof) (1911–1984), anglikanischer Bischof von Madagaskar
 Tudor Parfitt (* 1944), britischer Historiker